Иштайн () — многозначный топоним.

 Иштайн — замок в земле Баден-Вюртемберг в Германии.
  — городской округ в Германии.